USS Jacob Jones ist der Name folgender Schiffe:

USS Jacob Jones (DD-61) – ein Zerstörer der Tucker-Klasse
USS Jacob Jones (DD-130) – ein Zerstörer der Wickes-Klasse
USS Jacob Jones (DE-130) – ein Geleitzerstörer der Edsall-Klasse